Кубок Інтертото 1987 () — 27-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 32 клуби з 10 країн, що були поділені на 8 груп по чотири клуби у кожній. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став данський «Брондбю», який набрав 12 очок.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1987—1988
 Кубок володарів кубків 1987—1988
 Кубок УЄФА 1987—1988

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1987 у футболі